Die Al Habtoor Tennis Challenge 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 9. bis 11. November 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Dubai